Zhangjiang bezeichnet:

 Zhangjiang (Pudong) (张江镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Pudong der chinesischen Stadt Shanghai
 Zhangjiang (Taoyuan) (漳江镇), Großgemeinde im Kreis Taoyuan in der chinesischen Provinz Hunan